C26 può riferirsi a:

Astronomia 
C26, designazione del catalogo Caldwell di NGC 4244, una galassia visibile nella costellazione dei Cani da Caccia

Codici 
C26, codice del Levendaal Observatory, un osservatorio astronomico a Leida
C26, codice ECO di alcune varianti della partita viennese, un'apertura degli scacchi

Altro 
HMS C26, sommergibile della classe C della Royal Navy